Slovo výchoz označuje:

 Výchoz (odkryv) – místo s odkrytou podložní vrstvou a vystupující na zemský povrch
 Výchoz (přírodní památka) – chráněné území v okrese Hodonín
 Výchoz (Švihovská vrchovina) (414,5 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, jihozápadně od Střelic v okrese Plzeň-jih